Dva (stylizowany zapis: DVA) – czeski zespół muzyczny
 Dva (stylizowany zapis: DVA) – album muzyczny Emiki